Jméno Cornelius (česky Kornélius) je používáno jako křestní jméno i příjmení.

 Skuteční nositelé (řazeno dle data narození)
 Cornelius Nepos – římský spisovatel z prvního století před n.l.
 Kornélius (Skutky apoštolů) – setník z Bible (desátá kapitola Skutků apoštolů)
 Cornelius Tacitus – římský historik, právník a senátor (1.-2. století n.l.)
 Papež Kornélius – jež byl papežem v letech 251-253 n.l.
 Cornelius Gurlitt – německý hudební skladatel (1820–1901)
 Cornelius Van Niel – německo-americký mikrobiolog (1897–1985)
 Cornelius Horan, katolický kněz narozený 1947

Fiktivní nositelé 
 Kornelius Popletal (anglicky Cornelius Fudge) ze série Harry Potter
 Cornelius (Planeta opic) – mluvící šimpanz z filmové série Planeta opic